Тембот Заракушевич Ахохов (1879—1918) — революционер, руководитель первой большевистской организации в Кабарде и Балкарии.

Биография 
 Родился в семье крестьянина-бедняка.
 В 12 лет нанялся к сельским кулакам
 В 1896 году уехал на Кубань, где работал батраком
 1906 — арестован и за участие в революционных выступлениях в Армавире, выслан в Иркутскую губернию на лесозаготовки.
 был переведен на Надемнинские промыслы
 отправлен на Ленские золотые прииски, где участвовал в работе подпольного революционного кружка,
 после февральской революции 1917 года вернулся в Кабарду, где принял участие в создании первой большевистской организации в Кабарде и Балкарии.

Примечания 

Революционеры Российской империи
Персоналии:История Кабардино-Балкарии